Павлюхин — русская фамилия.

Известные носители 
 Павлюхин, Александр Афанасьевич (1895—1919) — российский и советский революционер.
 Павлюхин, Юрий Тихонович (1948—2014) — российский ученый-химик.